Kabinett Straujuma steht für folgende Regierungen von Lettland:

 Kabinett Straujuma I, 2014, Koalition aus Vienotība, Reformu partija, Zaļo un Zemnieku savienība und Nacionālā apvienība
 Kabinett Straujuma II, 2014 bis 2016, eine Koalition aus Vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība und Nacionālā apvienība